Deuel est un nom propre.

Toponyme

Patronyme 

 Patrick Deuel (1962-2016), personnalité américaine connue pour être l'une des personnes les plus lourdes au monde.